Die Houston Open 2023 fanden vom 11. bis 15. Januar 2023 in der texanischen Stadt Houston in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2022/23 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Gold.

Nach dem verletzungsbedingten Rückzug von Vorjahressieger Ali Farag hatte Mostafa Asal die Chance, bei einem Finaleinzug erstmals die Führung in der Weltrangliste zu übernehmen. Asal gewann allerdings nicht nur seine ersten drei Spiele, sondern auch das Finale gegen Mohamed Elshorbagy mit 11:6, 11:7 und 11:2, womit er sich den Titelgewinn sicherte.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Arhan Chandra einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 110.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2022/23
Squashturnier in Houston